Vanecek oder Vaněček ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Vanecek (* 1942), österreichischer Anthropologe, Musikpsychologe und Pianist
 František Vaněček	(1891–1945), tschechischer Sportler
 Josef Vaněček (1923–1998), tschechischer Esperantist	
 Matěj Norbert Vaněček (1859–1922), tschechischer Mathematiker
 Roland Vanecek (* 1975), deutscher Tubist
 Václav Vaněček (1905–1985), tschechischer Archivar und Historiker
 Vítek Vaněček (* 1996), tschechischer Eishockeyspieler